Антонио Гала Веласко (; 2 октября 1930, Брасатортас) — аристократ современной испанской литературы,  писатель и  мыслитель.

Биография
Полное имя  — Антонио Анхель Кустодио Серхио Алехандро Мария де лос Долорес Рейна де лос Мартирес  де ла Сантисима Тринидад и Тодос-лос-Сантос. Место и год рождения упоминаются по-разному в библиографических источниках, но официальные данные гласят о 2 октября 1930 года.

Для  жителей бывшего Союза Антонио Гала может быть известен как сценарист фильма «Пусть говорят» с Рафаэлем в главной роли.

Во время испанского перехода к демократии (с 1976 года по начало 1980-х годов) Гала публично защищал левые политические точки зрения, не связанные с определенной политической партией. В 1978 году он призвал к статуcу автономии для Андалусии.  

В 1981 году Гала был назначен президентом Ассоциации испанско-арабской дружбы и выполнял эту роль в первые годы существования  ассоциации. Примерно в то же время он вступил в Общество дружбы Испания-СССР.  

Гала был президентом гражданской платформы, которая  выступала против постоянного членства Испании в НАТО на референдуме 1986 года.

Он является президентом Фонда Антонио Гала в городе Кордова, Испания, чьей основной задачей является помощь молодым людям искусства.

В 2011 году в своей колонке в газете El Mundo признался, что болен онкологическим заболеванием. В феврале 2015 года стало известно, что писатель сумел победить болезнь.

Антонио Гала Веласко —  бисексуал.

Ныне Антонио Гала — пожилой эстет, живущий в своём персональном раю, где предметы хранят воспоминания, а тенистый парк вокруг усадьбы способен стать новой метафорой потерянного рая в романе «За садом» (), кстати,  экранизированном в 1996 году режиссёром Педро Олеа.

Примечания

Ссылки
Antonio Gala's Official Site
Some poems by Gala

Писатели Испании
Либреттисты Испании
Поэты Испании